Central Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Congregational Church (Maine), NRHP-Nr. 76000116
 Central Congregational Church (Bristol County, Massachusetts), NRHP-Nr. 83000646
 Central Congregational Church (Middlesex County, Massachusetts), NRHP-Nr. 86001781
 Central Congregational Church (Suffolk County, Massachusetts), NRHP-Nr. 12001012
 Central Congregational Church (Texas), NRHP-Nr. 95000307